LNE steht als Abkürzung für:
 Laboratoire national de métrologie et d’essais, ein französisches Test- und Forschungsinstitut
 LAN Ecuador, jetzt LATAM Airlines Ecuador, eine ecuadorianische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

Abkürzung